Vyas ist der Familienname folgender Personen:

 Bharat Vyas (1918–1982), indischer Liedtexter
 Brij Mohan Vyas (1920–2013), indischer Schauspieler
 Girija Vyas (* 1946), indische Politikerin
 Jai Narayan Vyas (1899–1963), indischer Politiker
 Ram Kishore Vyas (1908–1981), indischer Politiker
 Sudhir Vyas (* 1953), indischer Diplomat
 Vishnukumar Maganlal Vyas (1905–1962?), indischer Filmregisseur

Vyas bezeichnet außerdem:
 Vyas (Nepal), Stadt in Nepal

Siehe auch:
 Vias